Schablinski ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Schablinski (* 1941), deutsche Journalistin
 Rolf Schablinski (1932–2009), deutscher Journalist